

Codici 
 BHM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale Seibels-Bryan di Birmingham, Birmingham (Alabama), Stati Uniti
 bhm – codice ISO 639-3 della lingua bathari

Mineralogia 
 Bhm – abbreviazione di boehmite

Musica 
 BHM Productions – etichetta discografica tedesca
 Barbershop Harmony Society – organizzazione statunitense che promuove la barbershop music

Note